Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1956 — шестнадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 15 ноября по 14 декабря в Днепропетровске.

Порядок проведения: 4 полуфинала (Алма-Ата, Калуга, Киев, Тбилиси) — по 4 первых призёра из каждого полуфинала допускались в финал; персонально приглашены: чемпионка страны 1955 г. В. Борисенко и экс-чемпионка мира Л. Руденко. В финале — 18 участниц.

Примечательные партии 
Н. Гаприндашвили — Л. Руденко

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1956 год в шахматах
Спортивные соревнования в Днепре
Ноябрь 1956 года
Декабрь 1956 года
Спорт на Украине в 1956 году
Чемпионаты СССР в 1956 году
Соревнования по шахматам на Украине
1950-е годы в Днепропетровской области
XX век в Днепропетровской области